Näverholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Näverholmen, ö, Egentliga Finland, Åboland,

Åland 

 Näversholm, del av Sonnbodalandet,  

Robotskapade Finlandförgreningar